Алексей Николаевич Гебель (род. 3 августа 1976 года) — игрок в хоккей с мячом, нападающий сборной Германии.

Карьера 
Начал играть в хоккей с мячом в Челябинске. Последние годы играл в Киеве. В настоящее время выступает за сборную Германии.

Также играет в хоккей с шайбой. Играл в клубах низших дивизионов Германии - JSC Lahntal (2000/01), EV Füssen (2001), Eintracht Braunschweig (2001/02), EV Wiesbaden (2004-2012). С 2012 года - играющий тренер TSV Schott Mainz.

Ссылки 
Хоккеисты с мячом Германии
Игроки сборной Германии по хоккею с мячом
Хоккеисты Германии
 Сайт ХК «Киевские Лавры»
 Алексей Гебель